Projev může znamenat:
 Veřejný projev – proslov, řeč
 Manifestace – záměrné projevení, ukázání odporu, protest
 Známka, příznak – informující o něčem, co není přímo pozorovatelné
 Projevy emocí – vnější projevy duševního stavu jedince
 Projevy života – doklady prokazující, že se jedná o živý organismus
 Symptom – projevený příznak nemoci
 Projev (Ajťáci) – epizoda britského seriálu z prostředí informačních technologií

Externí odkazy